Olej z marchewki - oleisty ekstrakt z marchewki (Daucus carota) połączony z olejem sezamowym. Zawiera duże ilości beta-karotenu, jak również witaminy A i E.

Marchewka